Le nom « Alexis Comnène » peut désigner plusieurs membres de la famille Comnène, famille impériale de l'Empire byzantin :
  (1058-1118), empereur byzantin du  au  ;
 Alexis Comnène (1106-1142), petit-fils du précédent, fils de l'empereur  dont il est coempereur jusqu'à sa mort ;
 Alexis Comnène (1141-1183), neveu du précédent, fils d'Andronic Comnène, protosébaste pendant le règne de l'empereur , son oncle, et du fils de ce dernier,  (ci-dessous) ;
  (1169-1183), cousin germain du précédent, empereur byzantin du  à .